Anna Blinkova a învins-o pe Jasmine Paolini în finală cu 6–2, 3–6, 6–2 câștigând titlul la simplu la Transylvania Open 2022. A fost primul ei titlu pe Circuitul WTA la simplu, și a intrat pe tabloul principal venită din calificări.

Anett Kontaveit a fost campioana en-titre, dar a ales să nu-și apere titlul.

Barbora Krejcikova, principala favorită a turneului, s-a retras în ziua în care a început turneul, acuzând o accidentare la încheietură, după ce cu o seară mai înainte, la Ostrava Open, a învins-o în finală pe Iga Świątek, numărul unu mondial. De la turneu, s-au mai retras pe ultima sută de metri Irina Begu și Emma Răducanu.

Ana Bogdan, cap de serie nr. 3, a fost învinsă în runda de deschidere de Jule Niemeier în două seturi,  după un meci care a durat aproape două ore. Marta Kostiuk, care a fost semifinalistă la ediția din 2021 a fost eliminată în prima rundă de italianca Jasmine Paolini. Jaqueline Cristian, sfert-finalistă la ediția trecută, a fost învinsă în prima rundă, în două seturi, de chinezoiaca Wang Xiyu. Ultima reprezentată a României, Elena-Gabriela Ruse, a fost învinsă tot de Wang Xiyu, în trei seturi, într-un meci care a durat trei ore și 22 de minute.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Main Draw
 Qualifying Draw

2022
WTA Tour 2022